Schimmelfennig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schimmelfennig (1824–1865), preußischer Offizier und Revolutionär, General im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Frank Schimmelfennig (* 1963), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Schimmelpfennig
 Schimmelpenninck (Adelsgeschlecht)